Джей-лига 1999 Дивизион 1 — 7-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Джубило Ивата 2-1 ; 1-2(PK4-2) Симидзу С-Палс

Overall

Символическая сборная

Накадзава, Юдзи
Сайто, Тосихидэ
Мориока, Рюдзо
Накамура, Сюнсукэ
Сантос, Алессандро дос
Ито, Тэруёси
Саванобори, Масааки
Фукуниси, Такаси
Стойкович, Драган
Хван Сон Хон

См. также
Вторая лига Японии по футболу 1999

Ссылки
RSSSF 

Япония
1999
Спорт в Японии в 1999 году